Desa Walahar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Walahar (administrativ by i Indonesien, lat -6,71, long 108,37), Jawa Barat, 
 Desa Walahar (administrativ by i Indonesien, lat -6,38, long 107,37), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar